Мосіюк Олександр Володимирович (* 1999) — український футболіст, захисник футбольного клубу «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка).
 Мосіюк Олександр Миколайович (* 1955) — заступник голови Київради, в. о. голови Київської міської ради народних депутатів та виконкому Київської міської ради народних депутатів в 1991—1992 роках.